Vini, un genre de loris, oiseaux des îles tropicales du Pacifique.
 Vini, une compagnie de téléphone développé en Polynésie française.
 Vini, une rivière du Congo-Kinshasa, affluent de l’Inkisi.
 Vini, une localité du Burkina Faso.

Patronyme 
 Vini Poncia, un musicien, compositeur et producteur américain.

Voir aussi 
 Vini Pou, le troisième album du groupe antillais Kassav' (1987).
 Équipe cycliste LPR Brakes-Farnese Vini, une ancienne équipe de cyclisme sur route domiciliée en Irlande.